Le Karashi est une moutarde japonaise. 
 Karashi est le prénom d'un personnage de Naruto.
 Mohamed Al-Karashi a été le sélectionneur de l'équipe Arabie saoudite de football en 1995 lors de la Coupe des Confédérations.